Чайлдфри Россия — российское неправительственное движение и идеология  , основанная активистом Эдвардом Лисовским, который был вынужден переехать из России в феврале 2022 года  из-за российских правоохранительных органов.     Основано в 2012 году как движение чайлдфри в России. 

Эдвард Лисовский - маркетолог и основатель движения Чайлдфри в России. Создал рекламное агентство «Рекламная группа РФ», которая продавала рекламу в Московском метро,  а также в социальных сетях со следующими знаменитостями — Виктория Боня, Вадим Галыгин, Джастин Бибер, а также Одноклассники, МТС и ТВ шоу.   В 2020 году также приобрёл долю в крупном табачном бренде HQD и создал компанию ашкуди.рф.

История 
В 2012 году Эдвард Лисовский составил принципы идеологии и открыл несколько первых сообществ в социальных сетях. 

В 2013 году социальная сеть ВКонтакте по требованию прокуратуры заблокировала сообщества в социальных сетях с миллионом подписчиков и личные аккаунты Эдварда. 

В том же году новое миллионное сообщество Эдварда в социальной сети ВКонтакте было без объяснения причин заблокировано, а основатель движения срочно покинул Санкт-Петербург. 

По исследованиям НАФИ, в 2020 году 46% россиян от 18 до 45 лет не собираются заводить детей.   Российские телеканалы связывают этот факт с развитием идеологии чайлдфри. 

В 2021 году депутат Виталий Милонов заявил, что хотел бы закрыть и запретить чайлдфри и посадить в тюрьму его основателя Лисовского за «распространение пропаганды».   

В 2022 году сенатор Маргарита Павлова создала законопроект о запрете движения чайлдфри , и собиралась приравняла Эдварда к статусу иноагента  из-за взглядов. 

В 2022 году Эдвард переехал в Индонезию на остров Бали и получил два номера для авто - со своим именем EDWARD и с названием организации CHILDFREE. 

Эдвард в каждом интервью подчеркивает, что в России нет пропаганды его движения.

Примечания 

Некоммерческие организации России

Ссылки